Hodenbach ist ein geographischer Name:

 Hodenbach (Grobbach), linker Zufluss des Grobbachs (zur Oos) am Bütthof des kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Hodenbach (Henschbach), linker Zufluss des Henschbachs nach Steinbach am Glan, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

 Hodenbach, mittelalterliche Namensform von Schallodenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hodentalbach, rechter Zufluss der Rodalbe vor der Apostelmühle, Stadt Rodalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Odenbach